Oculi steht für:

 Oculi (Fastensonntag), dritter Sonntag der Fastenzeit
 Mehrzahl von Oculus
 Okello Oculi (* 1942), ugandischer Schriftsteller